Personen
 Danny Grainger (986), Engels voetballer
 Isaac B. Grainger (1895-1999), Amerikaans golfer
 Percy Aldridge Grainger (1882-1961), Australisch pianist en componist

 Overig
 Grainger County, een county in de Amerikaanse staat Tennessee